Eagle Mountain (Texas)
Eagle Mountain (Utah)

Desambiguações de topônimos